Gießhübl ist der Ortsname von

in Österreich:
 Gießhübl, Gemeinde im Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Gießhübl (Gemeinde Maria Laach), Katastralgemeinde von Maria Laach am Jauerling, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Gießhübl (Gemeinde Neustift-Innermanzing), Ortschaft der Gemeinde Neustift-Innermanzing, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Gießhübl (Gemeinde Amstetten), Ortslage und landwirtschaftliche Fachschule, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Gießhübl (Gemeinde Kaindorf), Ortsteil von Kaindorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

in Deutschland:
 Gießhübl (Gotteszell), Ortsteil der Gemeinde Gotteszell, Landkreis Regen, Bayern
 Gießhübl (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern

in Tschechien:
 Gießhübl-Sauerbrunn, deutscher Name der Gemeinde Kyselka, Okres Karlovy Vary
 Bad Gießhübl, Kyselka (Kyselka), Ortsteil von Kyselka
Siehe auch:
 Gießhübel
 Gießübel
 Gießübl